Schomberger steht für:
 Georg Schomberger (1596–1645), deutscher Jesuit und Mathematiker, siehe Georg Schönberger (Mathematiker)
 Schomberger (Mondkrater)